Jesch ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Jesch (* 1953), deutscher Künstler 
 Daniel Jesch (* 1974), deutscher Schauspieler
 Judith Jesch (* 1954), Historikerin